Görschen bezeichnet:

 Görschen (Adelsgeschlecht), mitteldeutsches Adelsgeschlecht
 Görschen, Ortsteil der Gemeinde Mertendorf, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Görschen, Kreis Osterode, Ostpreußen, nach 1945: Gardejki (Grunwald), untergegangener Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Großgörschen